Чемпионат мира по пляжному футболу — международный турнир по пляжному футболу, проводимый под эгидой ФИФА каждые два года. Является самым престижным турниром для мужских национальных сборных по данному виду спорта.

Первый Чемпионат мира по пляжному футболу был проведен в 1995 году в Бразилии, на пляжах города Рио-де-Жанейро. Победителем первого и пяти последующих турниров стала сборная Бразилии, уступившая титул только в 2001 году сборной Португалии.

До 2005 года турнир не был в ведении ФИФА. Организацией и проведением первых чемпионатов мира занималась организация Beach Soccer Worldwide (BSW), имеющая штаб-квартиру в Испании и ставящая перед собой цель популяризации данного вида спорта в мире. С 2005 года, после создания нового подразделения в структуре ФИФА, занимающегося проблемами пляжного футбола — FIFA Beach Soccer S.L. (со штаб-квартирой в Барселоне), турнир стал проводиться под эгидой ФИФА. Технически он поменял название с Beach Soccer World Championships на Beach Soccer World Cup, то есть, вместо чемпионата мира стал именоваться кубком мира. Регламент и правила проведения турнира не изменились. В 2009 году ФИФА приняла решение проводить чемпионаты мира раз в 2 года, чтобы разгрузить календарь международных соревнований и дать возможность конфедерациям в перерывах между чемпионатами проводить континентальные турниры.

Бесспорным лидером мирового пляжного футбола является сборная Бразилии, становившаяся чемпионом мира 14 раз из 21 возможных. Три раза чемпионом становилась сборная Португалии и три раза - сборная России. Действующим чемпионом является сборная России. Сборная Франции имеет один титул чемпиона мира. Также успешно выступали на турнире сборные Уругвая, Испании, Италии по нескольку раз завоевавшие серебряные и бронзовые медали. С 1995 по 2007 год турнир неизменно проходил в Бразилии, однако после перехода турнира в ведение ФИФА было принято решение о необходимости ротации стран-хозяев турнира по континентальному признаку. Таким образом, чемпионат 2008 года прошёл в Европе, а 2009 в Азии.

Места проведения

Результаты 

{| class="wikitable" style="font-size:90%; width: 100%; text-align: center;"
!colspan="8"|Чемпионат мира по пляжному футболу
|-
!rowspan="2" width="5%"|Год
!rowspan="2" width="14%"|Место проведения
!colspan="3"|Финалисты
!colspan="3"|Полуфиналисты
|-
!width="15%"|Чемпион
!width="10%"|Счёт
!width="15%"|2-е место
!width="15%"|3-е место
!width="10%"|Счёт
!width="15%"|4-е место
|-
|1995
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Бразилия
|8:1
|  США
|  Англия|7:6|  Италия|-
|- style="background: #d0e6ff;"
|1996
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Бразилия|3:0|  Уругвай
|  Италия
|3:2|  США
|-
|1997
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Бразилия
|5:2
|  Уругвай
|  США
|5:1
|  Аргентина
|- style="background: #d0e6ff;"
||1998
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Бразилия|9:2|  Франция
|  Уругвай
|6:3|  Перу
|-
|1999
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Бразилия
|5:2
|  Португалия
|  Уругвай
|2:2 (5:4 пен)
|  Перу
|- style="background: #d0e6ff;"
|2000
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Бразилия|6:2|  Перу
|  Испания
|6:3|  Япония
|-
|2001
| Коста-ду-Сауипе, Бразилия
|  Португалия
|9:3
|  Франция
|  Аргентина
|4:1
|  Бразилия
|- style="background: #d0e6ff;"
|2002
| Сан-Паулу, Бразилия
|  Бразилия|6:5 
|  Португалия
|  Уругвай
|5:3|  Таиланд
|-
|2003
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Бразилия
|8:2
|  Испания
|  Португалия
|7:4
|  Франция
|- style="background: #d0e6ff;"
|2004
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Бразилия|6:4|  Испания
|  Португалия
|5:1|  Италия
|-
!colspan="8"|Чемпионат мира по пляжному футболу ФИФА
|-
|2005
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Франция
|3:3 (1:0 пен)
|  Португалия
|  Бразилия
|11:2
|  Япония
|- style="background: #d0e6ff;"
|2006
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Бразилия|4:1|  Уругвай
|  Франция
|6:4|  Португалия
|-
|2007
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|  Бразилия
|8:2
|  Мексика
|  Уругвай
|2:2 (1:0 пен)
|  Франция
|- style="background: #d0e6ff;"
|2008
| Марсель, Франция
|  Бразилия|5:3|  Италия
|  Португалия
|5:4|  Испания|-
|2009
| Дубай, ОАЭ
|  Бразилия|10:5|  Швейцария|  Португалия
|14:7
|  Уругвай

|- style="background: #d0e6ff;"
|2011
| Равенна, Италия
|  Россия|12:8|  Бразилия
|  Португалия
|3:2|  Сальвадор
|-
|2013
| Папеэте, Таити
|  Россия
|5:1
|  Испания
|  Бразилия
|7:7 (1:0 пен)
|  Таити
|- style="background: #d0e6ff;"
|2015
| Эшпинью, Португалия
|  Португалия
|5:3
|  Таити
|  Россия
|5:2
|  Италия
|-
|2017
| Нассау, Багамские Острова
|  Бразилия|6:0|  Таити
|  Иран
|5:3|  Италия
|- style="background: #d0e6ff;"
|2019
| Луке, Парагвай
|  Португалия
|6:4
|  Италия
|  Россия
|5:4
|  Япония
|-
|2021
| Москва, Россия
|  Россия
|5:2
|  Япония
|  Швейцария
|9:7
|  Сенегал
|- style="background: #d0e6ff;"
|2023
| Дубай, ОАЭ
|
|:|
|
|:|
|- 
|2025
| Виктория, Сейшельские Острова
|
|:|
|
|:|
|}

 Распределение медалей по странам 
За всё время проведения турнира в нём приняло участие 38 стран. Из них только четыре выигрывали чемпионат. Бразилия выигрывала чемпионат мира 14 раз и является одной из сильнейших стран. Португалия и Россия выигрывали чемпионат мира по 3 раза. Франция выиграла первый официальный турнир, проводимый под эгидой ФИФА в 2005 году. Бразилия является единственной страной, участвующей на всех чемпионатах мира.

Условные обозначения:*''' выделены хозяева

Ссылки 
 История чемпионатов мира на сайте ФИФА